

Віллас — переписна місцевість, штат Флорида
 Віллас — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі

Див. також 
 Вілас